Шер — фамилия, топоним и другой многозначный термин.

Персоналии 
 Шер (род. 1946) — американская певица, актриса.
 Шер, Аймар (род. 2002) — шведский футболист.
 Шер, Александр Яковлевич (1897—1981) — советский востоковед, переводчик.
 Шер, Аркадий Соломонович (1934—2018) — советский режиссёр мультипликации, иллюстратор, художник, сценарист и писатель.
 Шер, Барбара (1935—2020) — американская писательница, педагог, мотивационный спикер и автор семи книг о достижении целей.
 Шер, Борис Ильич (1914—1994) — советский оператор документального кино.
 Шер, Василий Владимирович (1883—1940) — экономист, фигурант показательного процесса «Союзного бюро меньшевиков».
 Шер, Вениамин Иосифович (1900—1962) — советский скрипач и композитор.
 Шер, Владимир Дмитриевич (1850—после 1893) — русский архитектор.
 Шер, Дмитрий Александрович (1805—1872) — русский резчик и скульптор.
 Шер, Иден (род. 1991) — американская актриса и комедиантка, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Шер, Исаак Дмитриевич (1900—1973) — советский экономист.
 Шер, Йон (1896—1934) — немецкий политик-коммунист.
 Шер, Мирон Наумович (1952—2020) — советский и американский шахматист, гроссмейстер (1992).
 Шер, Семён Яковлевич (1908—1942) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Шер, Сергей Дмитриевич (1918—1990) — советский фронтовик и геолог.
 Шер, Стейси (род. 1962) — американская актриса и кинопродюсер.
 Шер, Томас-Игнаций (1801—1870) — немецкий педагог.
 Шер, Фабиан (род. 1991) — швейцарский футболист, центральный защитник клуба «Базель» и сборной Швейцарии.
 Шер, Энтони (1949—2021) — британский актёр, двукратный лауреат премии Лоуренса Оливье.
 Шер, Яков Абрамович (1931—2019) — российский археолог, профессор, доктор исторических наук, специалист по первобытному искусству.

Составные фамилии 
 Бердичевский Шер, Хосе (ум. 2000) — чилийский военный деятель, бригадный генерал авиации.

Топоним 
 Шер — город в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Шер — департамент в центре Франции.
 Шер — река в центре Франции.

Другое 
 Шер — футбольный клуб в Киргизии.
 Генерал Шер — Главный герой мультсериала «Лунтик и его друзья»

См. также 
 Шера
 
 
 
 Шер-Вожпал
 Шер-Гил, Амрита
 Шер-Куча
 Шер-Кыртаёль
 Шер-Лапъюга
 Шер-Сия
 Шер-Сунаёль
 Шер-шах

Примечания